Ardisson ist der Familienname folgender Personen:
 Béatrice Ardisson (* 1963), französische Pianistin
 Edmond Ardisson (1904–1983), französischer Schauspieler
 Giorgio Ardisson (1931–2014), italienischer Schauspieler
 Thierry Ardisson (* 1949), französischer Animator und Fernsehproduzent
 Victor Ardisson (1872–??), französischer Psychiatrie-Patient

Siehe auch:
 Ardizzone